Aquaman DC Comics szereplő
 Aquaman (2006) Alfred Gough és Miles Millar sorozata
 Aquaman (2018) James Wan filmje
 Aquaman: Atlantisz királya (2021) Victor Courtright és Marly Halpern-Graser sorozata
 Aquaman és az elveszett királyság (2023) a 2018-as film folytatása